Blancanus ist ein Einschlagkrater im Süden der Mondvorderseite, südöstlich des Kraters Scheiner und südwestlich von Clavius.
Der kreisrunde Kraterwall zeigt im Inneren Terrassierungen, der Kraterboden ist eben.

Der Krater wurde 1935 von der IAU nach dem italienischen Jesuiten und Astronomen Giuseppe Biancani offiziell benannt.

Weblinks 
 
 Blancanus auf The-Moon Wiki

Einzelnachweise 

Einschlagkrater (Mond)